Csehország
 Všeruby, település a Domažlicei járásban
 Všeruby, település az Észak-plzeňi járásban